Línea 23 puede referirse a:
 Línea 23 de colectivos de Asunción.
 Línea 23 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 23 de colectivos de Paraná.
 Línea 23 del transporte urbano de Córdoba.
 Línea 23 de autobuses urbanos de Granada.
 Línea 23 de autobuses de Málaga.
 Línea 23 de autobuses de Madrid.
 Línea 23 de autobuses de Pamplona.
 Línea 23 de Transportes Urbanos de Zaragoza.